Leosac est un logiciel libre de contrôle d'accès physique.

Fonctionnant en autonomie sur des systèmes embarqués sous Linux, Leosac gère la vérification des accès via un moyen d'identification, tel un lecteur RFID, l'ouverture du point d'accès associé, telle une porte, la traçabilité et le déclenchement des alarmes.

Matériel

Contrôleur 
Le contrôleur représente l'intelligence du système. C'est en pratique là où le programme Leosac s'exécute. Celui-ci est généralement un nano-ordinateur de type Raspberry Pi ou BeagleBoard pour des questions de miniaturisation et de facilité de gestion native des GPIOs.

Dans des installations plus importantes avec plusieurs points d'accès et plusieurs zones géographiques, le contrôleur peut être dissocié du matériel. Ce dernier est alors appelé une unité de porte faisant fonctionner une instance Leosac focalisée sur la gestion matérielle du point d'accès et déléguant la logique même d'accès au contrôleur central.

Configuration

Fichiers 
Un fichier de configuration XML global, communément appelé kernel.xml, est nécessaire au lancement du programme. Celui-ci défini les informations de base du système et les modules à utiliser ainsi que leur configuration associée.

Base de données 
Certains modules peuvent stocker les informations dans une base de données au lieu de fichiers XML annexes. Toutefois l'activation de ces modules et leur usage en base de données passe par une déclaration dans le fichier de configuration global.

Interface web 
Le projet leosac-web délivre une interface web de gestion du système. Celui-ci nécessite l'activation au préalable du module WebSocket dans le fichier de configuration global.

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Contrôle d'accès physique

Liens externes 

  Le site officiel de Leosac

Logiciel libre sous licence AGPL